Список синглов № 1 в США в 1958 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1958 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

История 

Эра чарта Hot 100 официально началась с понедельника 4 августа 1958 года. Ранее выходили три чарта: Best Sellers in Stores (по продажам синглов в магазинах), Most Played by Jockeys (по частоте проигрывания песен по радио) и Top 100 (комбинированный список, учитывающий и продажи и радиоэфир). Best Seller in Stores издавался до 13 октября.

 Сингл «Poor Little Fool» благодаря Рику Нельсону 4 августа 1958 года стал первым, возглавившим хит-парад Billboard Hot 100.

Списки

Pre-Hot 100

Hot 100

См. также 
 1958 год в музыке
 Список синглов №1 в США (Billboard)
 Лучшие синглы США 1958 года по версии Billboard

Примечания

Ссылки 
 
 

Чарты Billboard 1958 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 1958 года